Romániai települések
 Balomir Fehér megyében
 Balomir Hunyad megyében